«Леднико́вый пери́од 2: Глоба́льное потепле́ние» () — американский компьютерно-анимационный приключенческий комедийный фильм 2006 года, снятый студией Blue Sky Studios и выпущенный студией 20th Century Fox. Это продолжение мультфильма «Ледниковый период» и второй мультфильм франшизы «Ледниковый период». Режиссёром фильма стал Карлус Салданья (в его полнометражном режиссёрском дебюте). Рэй Романо, Джон Легуизамо, Денис Лири и Крис Уэдж повторяют свои роли из первого фильма, также к актёрскому составу присоединились Шон Уильям Скотт, Джош Пек и Куин Латифа. По сюжету Мэнни, Сид и Диего пытаются избежать надвигающегося наводнения, во время которого Мэнни находит любовь.

Премьера мульфильма состоялась в Бельгии 1 марта 2006 года и в США 31 марта. Несмотря на смешанные отзывы от критиков, он заработал 660,9 миллиона долларов по всему миру, став третьим кассовым фильмом 2006 года и самым кассовым мультфильмом 2006 года. Были выпущены три продолжения: «Ледниковый период 3: Эра динозавров», «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф» и «Ледниковый период 5: Столкновение неизбежно».

Сюжет 
Мамонт Мэнни, ленивец Сид и саблезубый тигр Диего продолжают своё путешествие. Узнав о том, что на их землях наступает потепление и к скорому времени они могут все утонуть, они направляются к кораблю. Отдельно от них своей жизнью живёт саблезубая белка Скрат. Не подозревая о надвигающейся экологической угрозе, Скрат продолжает гоняться за своим жёлудем.

В результате потепления тает ледник с двумя морскими доисторическими ящерами — Критейшесом и Мейлстромом, которые начинают охоту на главных героев. Мэнни очень переживает от мыслей о том, что он последний мамонт на Земле, пока не встречает мамонтиху Элли, но она считает, что она, как и её братья Крэш и Эдди, является опоссумом. Вскоре они проходят по тонкому леднику, где на них нападают морские ящеры, и выясняется, что Диего боится воды. Вскоре Элли понимает, что она тоже мамонт, но Мэнни её сильно обижает, и она всё время с ним спорит.

Ночью Сид разжигает костёр, чем привлекает внимание ленивцев. До того времени Сид полагал, что его не принимают за члена стаи, но случилось так, что ленивцы начали поклоняться ему, и затем в качестве ритуала бросают его в лаву, и лишь чудом ему удаётся выжить. Он рассказывает всё друзьям, но те полагают, что ему всё это приснилось. Вскоре они попадают на плато с гейзерами, где становятся свидетелями жуткой сцены: беспечно гуляющий дронт наступает на один из гейзеров и в буквальном смысле превращается в жаркое. Элли решает идти другой дорогой, но попадает под обвал. Затем прибывает вода с ящерами. Мэнни пытается спасти Элли, но его утаскивает на дно Критейшес.

Мэнни вырывается из лап чудовищ и с помощью бревна пытается сдвинуть скалу, но у него не хватает сил, и он догадывается использовать силу Критейшеса и Мэйлстрома. Мэнни заманивает монстров, они отодвигают эту скалу, но их заваливает другая. Мэнни освобождает Элли, и они понимают, что скоро утонут, но их спасает… Скрат. Пытаясь забраться на большой ледник, он делает дыру в нём, и вся вода уходит.

Мэнни узнаёт, что он не последний мамонт, так как все его сородичи перебороли свои страхи и остались жить в долине. Тем не менее, он не уходит с ними, а решает остаться в компании Элли и друзей, к которым сильно привязался. В это время Скрат, который погиб, упав в трещину в леднике, попадает в беличий рай. Скрат счастлив: он замечает гигантский жёлудь, но белку оживляет Сид, сделав ей искусственное дыхание. Белка злится и нападает на ленивца.

В ролях

Отзывы 
Мультфильм получил различные отзывы кинокритиков. Согласно Rotten Tomatoes, среди всех рецензий, 58 % — положительные. Общий вывод сайта гласит: «Для детей это сплошное наслаждение, но взрослые будут хотеть почаще видеть в кадре немую белку и пореже — главных героев». На сайте Metacritic средняя оценка составляет 66 из 100. Один из самых авторитетных критиков Роджер Эберт в своём обзоре для издания «Chicago Sun-Times» присудил мультфильму 2,5 звезды из 4-х возможных, написав: «Первый мультфильм практически исчерпал весь потенциал этих героев и их мира, и продолжение не добавляет почти ничего нового».

Алексу Экслеру фильм понравился. Свою рецензию он начинает со сравнения с первой частью мультфильма. Он считает, что вторая часть явно выигрывает по нескольким причинам: наличие принципиально новых персонажей (Экслер особенно восторгается двумя братьями-опоссумами); более частые появления в кадре белки Скрат; совершенно шедевральный эпизод с грифами в предвкушении обеда; и отсутствие людей. «Забавный мультик, который вполне можно посмотреть и взрослым, и детям — как вместе, так и по отдельности» — резюмирует рецензент. С Экслером согласен и Роман Корнеев, который сказал, что создатели фильма избавились от всех недостатков первой части, а её преимущества вывели на первый план, обеспечив при этом вторую часть и собственными достоинствами.

Михаил Судаков также не удержался от сравнения с первой частью: «„Ледниковый период 2“ стал куда честнее, искреннее перед публикой. Аршинная надпись на лбу „Хочу затронуть за живое“ сменилась на „Хочу развлекать“, а достучаться до аудитории таким макаром, как показывает практика, порой значительно проще». Лидия Маслова из газеты «Коммерсантъ» больше согласна с западными критиками, нежели с российскими. Она считает, что история трёх главных героев уже высушена, а внимания в мультике заслуживает чуть ли не только белка Скрат. Когда на первый план выходит бессловесный эпизодический персонаж, не имеющий отношения к основному сюжету — это, по словам Масловой, «свидетельствует о печальной тенденции в современной анимации: чем больше оттачивают до ледяного блеска своё искусство специалисты по компьютерной графике, тем глобальнее плавятся мозги у специалистов, ответственных за историю, характеры и диалоги».

Саундтрек 

Музыка Джона Пауэлла; В саундтреке также присутствует песня «Food, Glorious Food» из мюзикла «Оливер!». Джон Пауэлл также написал новую музыку для фильма, который заменил на темы песен из предыдущего фильма.В финале фильма, когда Скрат подходит к райским желудёвым воротам, звучит музыкальный фрагмент из балета Арама Хачатуряна «Спартак» (дуэт Спартака и Фригии); он был вставлен в фильм практически без изменений, однако никакого упоминания о факте заимствования в данных о саундтреке фильма нет. Саундтрек записан оркестром Hollywood Studio Symphony.

Ice Age: The Meltdown написан Джоном Пауэллом и был выпущен 28 марта 2006 года.

Продолжение 

Третий фильм Ледникового периода, Ледниковый период 3: Эра динозавров был выпущен 1 июля, 2009 года. Режиссёром фильма был Карлус Салданья. Фильм рассказывает историю Сида, который крадет у тираннозавра яйца, а остальные герои пытаются спасти его.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мультфильма
 Второй официальный сайт мультфильма

Мультфильмы 20th Century Studios
Мультфильмы Blue Sky Studios
Мультфильмы США 2006 года
Компьютерные анимационные фильмы США
Полнометражные мультфильмы США
Мультфильмы о мамонтах
Мультфильмы о говорящих животных
Сиквелы мультфильмов
Фильмы Карлуса Салданьи